Emden steht für:
 Emden, Stadt in Niedersachsen
 Emden (Altenhausen), Ortsteil der Gemeinde Altenhausen, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Emden (Mondkrater), siehe Liste der Krater des Erdmondes/E
 Namenszusatz „-Emden“

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emden (Illinois)
 Emden (Louisiana)
 Emden (Missouri)
 Emden (Washington)

Personen:
 Alfred Brotherston Emden (1888–1979), britischer Historiker
 Anicka van Emden (* 1986), niederländische Judoka
 Christian von der Emden (1796–1869), deutscher Baumeister
 Christopher Emden (* 1977), deutscher Politiker, MdL
 Claus Thull-Emden (* 1979), deutscher Schauspieler
 Franz Joseph von Hohenzollern-Emden (1891–1964), deutscher Adliger, Prinz von Hohenzollern, später Prinz von Hohenzollern-Emden
 Fritz van Emden (1898–1958), deutsch-britischer Entomologe
 Hans-Günter Gierloff-Emden (1923–2011), deutscher Geograph

 Jacob Emden (1697–1776), Rabbiner und Talmudgelehrter
 Johann Müller-Emden (1920–2010), deutscher Maler
 Jos van Emden (* 1985), niederländischer Radrennfahrer
 Levin von Emden (* wohl zwischen 1480 und 1500), städtischer Syndikus in Braunschweig und Magdeburg
 Louis Emden (1813–1880), deutscher Politiker (DFP)
 Martin Emden (1801–1858), deutscher Jurist und Politiker
 Mathilde Emden (1843–1910), deutsche Kauffrau
 Matthias Granzow-Emden (* 1967), deutscher Fachdidaktiker
 Max Emden (1874–1940), deutscher Kaufmann und Kunstsammler
 Robert Emden (1862–1940), Schweizer Physiker und Hochschullehrer
 Robert Witthoeft-Emden (1886–1960), deutscher Vizeadmiral der Kriegsmarine
 Robin Schall-Emden (1893–1946), deutscher Vizeadmiral
 Wolfgang Lehnigk-Emden (1922–2006), deutscher Kriegsverbrecher, siehe Massaker von Caiazzo
 Dr. Klinker-Emden, Figur in der TV-Show Donnerlippchen – Spiele ohne Gewähr

Schiffe:
 Burg von Emden (vor 1750), Frachtsegler
 SMS Emden (1908), Kleiner Kreuzer
 Stadt Emden (1908), Frachtsegler
 SMS Emden (1916), Kleiner Kreuzer
 Emden (Schiff, 1922), Fahrgastschiff
 Emden (Schiff, 1925), Leichter Kreuzer
 Emden (F 221) (1959), Fregatte
 Emden (F 210) (1980), Fregatte

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Emden
 Embden
 Schulenburg-Emden